Яблонька — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Яблонька — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Волгоградская область
 Яблонька — хутор в Палласовском районе.
 
 Ивановская область
 Яблонька — деревня в Заволжском районе.

 Нижегородская область
 Яблонька — деревня в Княгининском районе.
 Яблонька — деревня в Лысковском районе.

 Новгородская область
 Яблонька — деревня в Окуловском районе.

 Смоленская область
 Яблонька — деревня в Капустинском сельском поселении Новодугинского района.
 Яблонька — деревня в Извековском сельском поселении Новодугинского района.

 Тверская область
 Яблонька — деревня в Лихославльском районе.
 Яблонька — деревня в Рамешковском районе.
 Яблонька — деревня в Фировском районе.

Украина 
 Яблонька — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Яблонька — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Яблонька — бывшее село, теперь историческая местность в городе Буча Киевской области.

Реки 
 Яблонька — река в Ленинградской области, приток Алески.
 Яблонька — река в Смоленской области, приток Лосмины.
 Яблонька — река в Тверской области, приток Осуги.
 Яблонька — река в Львовской области, Украина, приток Днестра.
 Яблонька — река в Львовской области, Украина, приток Стрыя.